Hohe Reute ist der Name folgender Berge:

 Hohe Reute (Abteiland) (593 m), Berg im Abteiland bei Bernhardsberg, Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hohe Reute (Reischenau) (539 m), Berg in der Reischenau bei Saulach, Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hohe Reute (Stromberg) (439,2 m), Berg in Stromberg (Landschaft) bei Hohenhaslach, Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg